Iolanda est un prénom souvent utilisé par les italiens, portugais et roumains 

 Iolanda Balaș, sportive
 Véritable prénom de Dalida

Autres 
 (509) Iolanda, astéroïde

Voir aussi

Références 

Prénom féminin